Blood on the Dance Floor heeft betrekking op meerdere artikelen:
 Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix, een album van Michael Jackson.
 Blood on the Dance Floor (single), het titelnummer van bovenstaand album.
 Blood on the Dance Floor (band), een Amerikaanse band.